Двоеглазов — русская фамилия. Известные носители:
 Двоеглазов, Леонид Иванович (1919—1988) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Двоеглазов, Михаил Михайлович (род. 1950) — советский и украинский художник, живописец.